Ю́рий Давы́дов:
 Давыдов, Юрий Анатольевич (род. 1957) — российский учёный, ректор ДВГУПС (2015—2020).
 Давыдов, Юрий Владимирович (1924—2002) — русский советский писатель.
 Давыдов, Юрий Львович (1876—1965) — чигиринский уездный предводитель дворянства, директор Киевского отделения Русского музыкального общества.
 Давыдов, Юрий Михайлович (род. 1947) — физик-гидродинамик, заслуженный деятель науки РФ.
 Давыдов, Юрий Николаевич (1929—2007) — советский и российский философ, социолог.
 Давыдов, Юрий Павлович (1931—2006) — советский и российский историк-американист, политолог.
 Давыдов, Юрий Степанович (1938—2016) — советский и российский экономист, ректор и президент ПГЛУ, академик РАО.